Позо Уно има више значења:

 Позо Уно, Фамилија Кастиљо Мендоза (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Позо Уно (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Позо Уно (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику